Церковь Бориса и Глеба в Москве:
 Церковь Бориса и Глеба в Дегунино
 Церковь Бориса и Глеба в Зюзине
 Церковь Бориса и Глеба на Арбатской площади
 Церковь Бориса и Глеба на Поварской